Jepkemboi ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Jepkemboi Kiprop (* 1980), kenianische Marathonläuferin
 Alice Jepkemboi Kibor (* 1992), kenianische Langstreckenläuferin
 Anne Jepkemboi Kosgei (* 1980), kenianische Marathonläuferin
 Beatrice Jepkemboi Toroitich (* 1981), kenianische Marathonläuferin
 Rose Jepkemboi Chesire (* 1984), kenianische Marathonläuferin

Siehe auch
 Chepkemboi
 Jepkemoi
 Kipkemboi